Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Petruszewicz – ukraiński duchowny greckokatolicki, historyk, filolog, polityk
 Malcher Janowicz Petruszewicz – polski urzędnik i poseł na Sejm